ZBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bromont (Québec), (Canada)